Koomson ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothy Koomson (* 1971), britische Autorin
 Gilbert Koomson (* 1984), ghanaischer Fußballspieler